Strzała ist ein polnischer Ortsname:
 Strzała (Jedwabno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Strzała (Gidle) im Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź
 Strzała (Siedlce) im Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien